Pihlajakarit kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pihlajakarit (öar), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 
 Pihlajakarit (klippor), Kymmenedalen, 

Robotskapade Finlandförgreningar